Sara Ferrari (1971) – politica italiana
 Sara Ferrari (1977) – atleta italiana
 Sara Ferrari (1978) – ebraista italiana